Francja:
 Le Châtelard – gmina
 Le Châtelard – dawny kanton

Szwajcaria:
 Le Châtelard – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne
 Le Châtelard – dawna gmina w kantonie Vaud, w okręgu Riviera-Pays-d’Enhaut
 Le Châtelard – miejscowość w gminie Finhaut, w kantonie Valais, w okręgu Saint-Maurice

Zobacz też:
 Châtelard